Tourakou steht für:

 Tourakou (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger
 Tourakou (Tagazar), Stadtviertel von Tagazar in Niger